En plein cirage peut faire référence à :
 En plein cirage (), film américain de Lloyd Bacon sorti en 1950
 En plein cirage, film français de Georges Lautner sorti en 1962